Шон Ха́ррис (, род. 7 января 1966, Бетнал-Грин, Туэр-Хамлетс, Лондон, Англия, Великобритания) — английский актёр. Наиболее известен по роли Микелетто Корелья в телесериале «Борджиа» и Соломона Лейна в фильмах «Миссия невыполнима: Племя изгоев» и «Миссия невыполнима: Последствия».

Ранняя жизнь и образование 
Шон Харрис родился в Лондоне, однако вырос в Норидже, графство Норфолк. В 23 года он переехал в Лондон и учился в Лондонском Драматическом Центре () с 1989 года по 1992 год. Харрис работает по системе Станиславского.

Карьера

Театр 
Одно время Харрис был членом Ситизенс-театра в Глазго, где играл в таких пьесах, как «Ромео и Джульетта» и «Дон Жуан». Он исполнил роль Лизандра в постановке пьесы «Сон в летнюю ночь» режиссера Мэтью Ллойда в театре Хеймаркет (Лестер), а также роль Джонни в пьесе «Ангелы бредят» режиссера Джонатана Черча в Ноттингемском драматическом театре.

Кино 
Среди заметных ролей Харриса в 2000-х - солист Joy Division Иэн Кёртис в фильме Майкла Уинтерботтома «Круглосуточные тусовщики» и Стивена в короткометражном фильме «Настоящая любовь» режиссера Кевина Томаса. Фильм получил приз за лучший короткометражный фильм на кинофестивалях в Палм-Спрингс и Хьюстоне, был отобран на Клермон-Ферран, Лондонский Raindance и Лос-Анджелесский короткометражный кинофестиваль, а также получил номинацию на премию Оскар в 2004 году. 

В 2005 году Харрис сыграл Ника Сидни в мокьюментари «Братья Рок-н-Ролл», в 2007 году – Эдди в вестерне «Сакс», а в 2009 - Стретча в криминальном триллере «Гарри Браун» режиссера Дэниела Барбера. Премьера последнего состоялась на кинофестивале в Торонто в 2009 году. Годом позже, на Каннском кинофестивале состоялась премьера короткометражки «Родной сын» с Харрисом. 

В 2012 году Шон сыграл геолога Файфилда в «Прометее» Ридли Скотта. 

В 2014 году Харрис сыграл Сантино в хорроре «Избави нас от лукавого» (2014) Скотта Дерриксона, снятом по роману Ральфа Сарчи «Остерегайтесь ночи». Актер прошёл на роль без проб, благодаря тому, как высоко режиссер оценил его игру в «Гарри Брауне». В том же году Харриса можно было увидеть в роли капитана Сэнди Браунинга в фильме «71» режиссера Янна Деманжа, за которую актер получил номинацию на премию Британского независимого кино, а также в роли Кэмпбелла в фильме Сюзанны Бир «Серена». 

В 2015 и 2018 году Харрис исполнял роль Соломона Лейна в двух фильмах франшизы «Миссия невыполнима». Также, в 2015 актера можно было увидеть в трагедии «Макбет». 

В 2020-м состоялась премьера фильма ужасов «Проклятие. Призраки дома Борли», снятого при участии актера. В конце августа 2021 года в российский прокат выйдет фэнтези «Легенда о Зеленом рыцаре», в котором Шон Харрис сыграл Короля Артура.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии BAFTA
Киноактёры Великобритании